The First steht für:

 The First (Album) von Shinee
 The First (Musical) von Joel Siegel
 The First (Fernsehserie)